Краткая хроника Австрии мелькского анонима () — составленное на латинском языке неким неизвестным по имени жителем города Мельк сочинение по истории Австрии 1438—1464 годов. Содержит сведения как о внутригерманских, так и о международных событиях того времени.

Издания 
 Anonymi Mellicensis breve chronicon Austriae // Scriptores Rerum Austriacarum. Tomus II. Leipzig. 1725.

Переводы на русский язык 
 Краткая хроника Австрии мелькского анонима в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания 

Германские хроники
Исторические сочинения XV века
История Австрии